I'm in Love (The Fourmost), nummer van The Fourmost uit 1963, geschreven door John Lennon
 I'm in Love (Maria Mena), nummer van Maria Mena uit 2009
 I'm in Love (I Wanna Do It), nummer van Alex Gaudino uit 2010